Als Kabinett Conte werden die folgenden Regierungen Italiens unter Ministerpräsident Giuseppe Conte bezeichnet: 
 Kabinett Conte I, von 2018 bis 2019, Koalitionsregierung aus Movimento 5 Stelle und Lega Nord
 Kabinett Conte II, seit 2019, Koalitionsregierung aus Movimento 5 Stelle, Partito Democratico und Liberi e Uguali